Sinel de Cordes é referente a:

Pessoas 
 João José Sinel de Cordes, militar e político português
 Joaquim Sinel de Cordes, militar e governador colonial português, sobrinho paterno do anterior
 Rui Sinel de Cordes, ator e humorista português, sobrinho-bisneto do anterior

Edifícios 
 Palácio Sinel de Cordes, em Lisboa
 Quinta de Sinel de Cordes ou Quinta de Nossa Senhora da Conceição, com Capela de Nossa Senhora da Conceição, imóvel de interesse público desde 1982, em Barcarena, Oeiras

Arruamentos 
 Rua Sinel de Cordes (hoje Rua Alves Redol), em São João de Deus, Lisboa
 Rua Sinel de Cordes (hoje Rua Afonso de Albuquerque), na Venteira, Amadora
 Rua General Sinel de Cordes, em Barcarena, Oeiras

Ver também 
 De Cordes
 Simão de Cordes
 Baltasar de Cordes
 Rui Sinel de Cordes